Hotel d’Europe steht für folgende Hotels:

 Hotel d’Europe (Warschau), Polen
 Hôtel d’Europe, Avignon, Frankreich